Старс-лига 2017/2018 () — 45-й сезон чемпионата Катара по футболу. Он начался 15 сентября 2017 года и закончится в 2018 году.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аль-Шахания», «Аль-Муайдар» и «Аль-Вакра». Лигу пополнил «Аль-Мархия» и «Катар СК», занявшие соответственно 1-е и 2-е места во Втором дивизионе 2016/17. Также произошло поглощение клубом «Лехвия» клуба «Аль-Джаиш» и переименование его в «Аль-Духаиль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Катара на soccerway 

Чемпионат Катара по футболу
Катар
Спорт в Катаре в 2017 году
Спорт в Катаре в 2018 году